Farmsen (Schellerten), een plaats bij Schellerten
 Hamburg-Farmsen-Berne, een wijk van Hamburg
 Farmsen (metrostation), een station van de Hamburgse metro